Il Gruppo II della Zona Asia/Oceania (Asia/Oceania Zone) è il secondo livello di competizione della Zona Asia/Oceania, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2010. Il vincitore è promosso nel Gruppo I della zona Asia/Oceania nel 2011.

Teste di serie:
 
 
 
 

Altre:
 
 
  Comunità del Pacifico
 

Formula: 8 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta, suddiviso in quarti di finale, semifinali e finale. Solo la squadra vincitrice della finale viene promossa al Gruppo I nel 2011. Le 4 squadre sconfitte nei quarti di finale disputano delle semifinali parallele a quelle delle 4 vincitrici, in cui però le due sconfitte sono condannate alla retrocessione al Gruppo III nel 2011.

Tabellone

Primo turno

Thailandia vs. Comunità del Pacifico

Indonesia vs. Malesia

Hong Kong vs. Pakistan

Sri Lanka vs. Nuova Zelanda

Secondo turno

Indonesia vs. Thailandia

Nuova Zelanda vs. Pakistan

Play-offs

Malesia vs. Comunità del Pacifico

Sri Lanka vs. Hong Kong

Terzo turno

Thailandia vs. Nuova Zelanda

Voci correlate
Coppa Davis 2010 Zona Asia/Oceania Gruppo I
Coppa Davis 2010 Zona Asia/Oceania Gruppo III
Coppa Davis 2010 Zona Asia/Oceania Gruppo IV

Collegamenti esterni
 

Coppa Davis 2010